Максимилијан I, изборник Баварске (Минхен, 17. април 1573 - Инголштат, 27. септембар 1651) је био изборник Баварске из династије Вителсбах. Био је син Вилхелма V и Ренате од Лорене. Насупрот протестантској Унији основао је 1609. католичку Лигу. Био је један од најистакнутијих католичких бораца у Тридесетогодишњем рату (1618-1648). Вестфалским миром 1648. потврђен је као баварски изборни кнез.

Породично стабло 

Рођени 1573.
Умрли 1651.
Династија Вителсбах
Изборници Баварске
Династија Вителсбах